Grauvieh steht für verschiedene Hausrindrassen:
 
 Rätisches Grauvieh
 Tiroler Grauvieh (Grigio Alpina)
 Ukrainisches Grauvieh, siehe Ukrainisches Steppenrind
 Ungarisches Grauvieh, siehe Ungarisches Graurind